Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Näcken, du nom de l’esprit mythologique de l’eau :

 Le , un sous-marin de  lancé en 1942 et désarmé en 1966.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1978 et désarmé en 2005.

Notes et références